Somewhere Else steht für:
 Somewhere Else (Marillion-Album), Album der Progressive-Rock-Band Marillion (2007)
 Somewhere Else (Sun-Ra-Album), Album des Jazzmusikers Sun Ra (1993)